Бадарма — топоним.

 Бадарма — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области России.
 Бадарма — река в Иркутской области России, впадает в Усть-Илимское водохранилище.